Miejscowości w USA:
 Willimantic – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Willimantic – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
Gminy w USA:
 Willimantic (ang. Willimantic Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis